Tomàs (nom)
 Hagiografia, hi ha diversos sants cristians amb el nom de Tomàs:
 Tomàs apòstol, un dels dotze que acompanyaren Jesús de Natzaret (? - 72 dC?)
 Sant Tomàs d'Aquino, teòleg i filòsof italià (1225 - 1274)
 Sant Tomàs Moro, jurista, escriptor i home d'Estat anglès (1478 - 1535)
 Tomàs Magistre, retòric i gramàtic romà d'Orient 
 Tomàs Epigramàtic, poeta grec
 Tomàs Magistre, monjo romà d'Orient, escriptor i conseller de l'emperador romà d'Orient Andrònic II Paleòleg
 Tomàs (metge), metge romà d'Orient
 Tomàs d'Anglaterra, poeta anglonormand del 
 Vicens Tomàs i Cordon